Jornal NH
35234 1995 NH
Nova Hampshire, um estado do Estados Unidos da América (código ISO 3166-2:US)

Desambiguações de siglas